Amerikas Forenede Stater, eller USA, består af 50 delstater. Hver delstat har sit eget parlament, som oftest består af to kamre, samt egne domstole og en folkevalgt guvernør. De enkelte delstatsregeringer og den amerikanske forbundsregering deler suverænitet idet en amerikaner er borger i både den lokale delstat og den føderale republik. Delstatsborgerskab er dog meget åbent og ingen statsgodkendelse kræves for at flytte mellem de individuelle delstater (med undtagelse for dømte, der er prøveløsladt). Delstaterne har en række delstatssymboler, så som deres egne flag.

Hovedstaden Washington, D.C. (ikke at forveksle med delstaten Washington) er ikke en delstat, men udgør sit eget føderale distrikt, der kontrolleres af den føderale regering. Derudover besidder USA adskillige territorier, hvoraf fem er befolkede: Amerikansk Samoa, Amerikanske Jomfruøer (det tidligere Dansk Vestindien), Guam, Nordmarianerne, og Puerto Rico. Befolkningen i Washington og alle territorierne på nær Amerikansk Samoa er amerikanske statsborgere. Kun borgere i Washington og de 50 delstater kan stemme ved præsidentvalg, og kun borgere i de 50 delstater kan stemme ved kongresvalg.

Delstater

Liste over delstater 
Dette er en oversigt over USA's delstater med forskellige oplysninger.

Demografiske og historiske kort

Se også 
 Tidszoner i USA
 USA's delstater efter areal
 USA's delstater efter befolkningsstørrelse
 USA's delstatsflag
 USA's delstatssymboler
 USA's største byer

Kilder